«Реал Мадрид C» () — бывший испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб являлся второй резервной командой клуба «Реал Мадрид» и ранее назывался «Реал Мадрид Афисионадес», гостей принимал на арене «Сьюдад Депортива», вмещающей 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 5-е место в Сегунде B в сезоне 2012/13.

Прежние названия 
 1952—1990 — «Реал Мадрид Афисионадес»
 1990—2015 — «Реал Мадрид C»

Статистика сезонов

Ссылки 
 Real Madrid C/ Официальный сайт
 Футбольный профиль

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Испании, прекратившие существование
ФК «Реал Мадрид»
Спортивные клубы Мадрида
Футбол в Мадриде